Герб Ватикана — государственный символ Ватикана.

Представляет собой щит красного цвета, на котором изображены два скрещенных ключа (от Рая и Рима), перевязанных алым шнуром. Над ключами расположена папская тиара.

Существуют апокрифические легенды, которые гласят, что оба ключа от Рая: один открывает дорогу к блаженству мужчинам, другой — женщинам.

См. также 
 Флаг Ватикана
 Папский Герб

Ссылки 
 Символы Ватикана 

Ватикан
Государственные символы Ватикана
Церковная геральдика
Гербы с изображением ключа